San Daniele steht für:

 San Daniele del Carso, eine Ortschaft in der Gemeinde Komen im Westen von Slowenien
 San Daniele del Friuli, eine Kleinstadt in der Region Friaul-Julisch Venetien 
 San Daniele Po, eine norditalienische Gemeinde (comune) in der Provinz Cremona in der Lombardei
 San-Daniele-Schinken, ein luftgetrockneter Schinken aus Italien